Plaats in Indonesië
 Kroyo (Gebang), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Kroyo (Karangmalang), een plaats in het bestuurlijke gebied Sragen in de provincie Midden-Java